Andrzej Olechowski (ur. 1947) – polityk i ekonomista
 Jan Olechowski (1917-1956) – poeta i dziennikarz
 Józef Olechowski (1735-1806) – biskup krakowski
 Kazimierz Olechowski (ur. 1961) – skrzypek i pedagog
 Tadeusz Olechowski (1926-2001) – polityk, minister spraw zagranicznych

Polskie nazwiska